Вячеслав Евгеньевич Кирилов (1877 — 1942) — полковник 17-го Туркестанского стрелкового полка, герой Первой мировой войны. Участник Белого движения на Юге России, командир Кавказского офицерского полка, генерал-майор.

Биография 
Из потомственных дворян.

Окончил Нижегородский кадетский корпус (1895) и Александровское военное училище (1897), откуда выпущен был подпоручиком в 3-й Туркестанский стрелковый батальон.

В 1899—1901 годах участвовал в экспедиции капитана Л. Г. Корнилова в Кашгарию. Произведен в поручики 15 июля 1901 года, в штабс-капитаны — 20 ноября 1904 года. С началом русско-японской войны переведен в 122-й пехотный Тамбовский полк, был личным адъютантом командира 10-го армейского корпуса генерал-лейтенанта К. В. Церпицкого. По окончании войны 21 ноября 1905 года переведен обратно в 3-й Туркестанский стрелковый батальон, а 8 ноября 1910 года — в 1-й Туркестанский стрелковый полк.

15 марта 1913 года произведен в капитаны с переводом в 17-й Туркестанский стрелковый полк, в рядах которого и вступил в Первую мировую войну. Произведен в подполковники 8 ноября 1915 года «за отличия в делах против неприятеля». Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Пожалован Георгиевским оружием

Произведен в полковники 11 ноября 1916 года «за отличия в делах против неприятеля».

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении в составе Вооруженных сил Юга России. На 5 ноября 1919 года — командир Кавказского офицерского полка. Был дважды тяжело ранен. Произведен в генерал-майоры.

В эмиграции в Греции. Был заведующим лагерем Харилау. Состоял членом Союза русских офицеров. Умер в 1942 году в Салониках. Похоронен на русском участке муниципального кладбища Каламарья.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 9.04.1906)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 9.04.1906)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечам и бантом (ВП 21.11.1906)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 25.07.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 2.11.1915)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 1.02.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 10.06.1916)
 Георгиевское оружие (ПАФ 22.05.1917)

Примечания

Источники 
 
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 246.
 Жалнина-Василькиоти И. Л. «Родной земли комок сухой». Русский некрополь в Греции. — М.: Книжница : Русский путь, 2012. — С. 218.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Выпускники Александровского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полковники (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Греции